Исмаил паша може да се отнася за:

 Исмаил паша Хекимбашъ (1807 – 1880) османски офицер и чиновник
 Исмаил паша (хедив) (1830 – 1895) – управник на Египет и Судан
 Исмаил паша Паяслъ (? – 1860) – османски военен и администратор
 Исмаил паша Черкез (1805 – 1861) – османски офицер и чиновник